Ponte Verde – ponte di San Pietroburgo
 Ponte Verde – ponte di Vilnius